Die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2003 fand vom 28. bis 31. August in Alanya (Türkei) statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden parallel ausgetragen. Stephanie Pohl und Okka Rau gewannen das rein deutsche Endspiel gegen Andrea Ahmann und Jana Vollmer, nachdem sie bereits in der Vorrundengruppe aufeinandergetroffen waren. Im Männer-Finale bezwangen die Österreicher Nik Berger und Clemens Doppler in drei Sätzen (Tiebreak 16:14) die deutschen Titelverteidiger Markus Dieckmann und Jonas Reckermann.

Modus 
Bei den Frauen und Männern traten jeweils 24 Mannschaften an. In sechs Vorrunden-Gruppen spielten jeweils vier Mannschaften Jeder gegen Jeden um den Einzug in die KO-Runde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Die beiden besten Teams aus jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten erreichten die nächste Runde. Von dort an ging es im einfachen K.-o.-System weiter bis zum Finale. Die siegreichen Duos erhielten jeweils 17.000 Euro Preisgeld und 200 Punkte für die Weltrangliste.

Spielplan

Frauen

Gruppenspiele

KO-Runde

Männer

Gruppenspiele

KO-Runde

Weblinks 
 Ergebnisse in der Beach Volleyball Database: Frauen - Männer (englisch)

Beachvolleyball-Europameisterschaft
Volleyballveranstaltung 2003
Sportveranstaltung in der Türkei
Volleyball (Türkei)
Sport (Alanya)